Los australosfénidos (Australosphenida) son un clado de mamíferos prototerios que incluye especies en su mayoría  extintas; de hecho, sólo se reconocen cinco especies vivas (el ornitorrinco y los equidnas) distribuidas por Australia y Nueva Guinea, aunque se han encontrado fósiles en Argentina y Madagascar.

Taxonomía 
El clado Australosphenida fue propuesto por Luo et al. (2001, 2002) aunque se dejó sin rango por no guardar la jerarquía de Linneo. Benton (2005) lo clasifica como "superdivisión", algunos niveles por debajo de la subclase.

Infraclase Australosphenida
 Orden Monotremata - Monotremas
Suborden Platypoda
Familia Kollikodontidae (†)
Familia Ornithorhynchidae - ornitorrinco
Familia Steropodontidae (†)
Suborden Tachyglossa - equidnas
Familia Tachyglossidae
 Orden Ausktribosphenida (†)
Familia Ausktribosphenidae (†)

Se trata de un discutido grupo taxonómico en el que existen importantes controversias a la hora de desarrollar las hipótesis que lo sustentan.

El grupo se caracteriza por la existencia de molares tribosfénicos tanto en las crías de ornitorrinco como en los fósiles de otros monotremas y de ausktribosfénidos. Si bien, ésta era una característica que tradicionalmente venía aplicándose a los terios (Theria).

La justificación que alegan Luo et al. para establecer el clado Australosphenida radica en la evolución independiente de estos dos grupos de mamíferos, coincidiendo en ambos esta morfología dentaria.

Sin embargo, Benton mantiene que Ausktrobosphenida pertenece en realidad a Eutheria, sin relación alguna con Monotremata, por lo que la existencia del clado no tendría sentido.

 --o Australophenida Luo, Cifelli & Kielan-Jaworowska, 2001 
   |-- Asfaltomylos patagonicus - Rauhut, Martin, Ortiz-Jaureguizar & Puerta, 2002 (†)
   `--+-- Ambondro mahabo - Flynn, Parrish, Rakotosamimanana, Simpson & Wyss, 1999 (†)
      `--+--o Ausktribosphenida - Luo, Cifelli & Kielan-Jaworowska, 2001 (†)
         |  `--o Ausktribosphenidae - Rich, Vickers-Rich, Constantine, Flannety, Kool, van Klaveren, 1997 (†)
         |     |-- Bishops whitmorei - Rich, Flannery, Trusler, Kool, van Klaveren & Vickers-Rich, 2001 (†)
         |     `-- Ausktribosphenos nyktos - Rich, Vickers-Rich, Constantine, Flannety, Kool, van Klaveren, 1997 (†)
         `--o Monotremata - Bonaparte, 1837 
            |--o Kollikodontidae - Flannery, Archer, Rich & Jones, 1995 (†)
            |  `--o Kollikodon ritchiei - Flannery, Archer, Rich & Jones, 1995 (†)
            |--o Platypoda - Gill, 1872
            |  `--o Ornithorhynchidae - Gray, 1825 
            |     |-- Monotrematum sudamericanum - Pascual, Archer, Ortiz Jaureguizar, Prado, Godthelp & Hand, 1992 (†)
            |     `--+-- Steropodon galmani - Archer, Flannery, Ritchie & Molnar, 1985 (†)
            |        `--+-- Teinolophos trusleri - Rich, Vickers-Rich, Constantine, Flannery, Kool & van Klaveren, 1999 (†)
            |           `--+--o Obdurodon - Woodburne & Tedford, 1975 (†)
            |              |  |-- O. insignis - Woodburne & Tedford, 1975 (†)
            |              |  `-- O. dicksoni - Archer, Jenkins, Hand, Murray & Godthelp, 1992 (†)
            |              `--o Ornithorhynchus - Blumenbach, 1800 
            |                 |-- O. maximus (†)
            |                 `-- O. anatinus - (Shaw, 1799) 
            `--o Tachyglossa - Gill, 1872
               |-- Kryoryctes cadburyi - Pridmore, Rich, Vickers-Rich & Gambaryan, 2005 (†)
               `--o Tachyglossidae - Gill, 1872 
                  |--o Zaglossus - Gill, 1877 
                  |  |-- Z. owenii (†)
                  |  |-- Z. ramsayi - Owen, 1884 (†)
                  |  |-- Z. robusta - Dun, 1895 (†)
                  |  |-- Z. hacketti - (Glauert, 1914) (†)
                  |  |-- Z. harrisoni - Scott & Lord, 1922 (†)
                  |  |-- Z. robustus (†)
                  |  |-- Z. attenboroughi - Flannery & Groves, 1998
                  |  |-- Z. bartoni - 
                  |  `-- Z. bruijni - (Peters & Doria, 1876)
                  `--o Tachyglossus aculeatus - (Shaw, 1792) 
                     |-- T. a. aculaetus - (Shaw, 1792)
                     `-- T. a. setosus - (Geoffroy, 1803)

Véase también
 Mammaliaformes

Referencias

Enlaces externos 
 Australosphenida en Mikko's Phylogeny Archive ING

Prototheria